La Muralla de Carlos V puede referirse a cualquiera de las siguientes construcciones:

 Muralla de Carlos V (Gibraltar);
 Muralla de Carlos V (Logroño);
 Muralla de Carlos V (Alicante).